

Patronyme  

 Jean His, (1782-1854), homme politique français ;
 Jean-Jacques His, (1947-), ingénieur motoriste français ;
 Maurice His, (1920-1993), personnalité de Montmartre ;
 Wilhelm His (1831-1904), médecin suisse ;
 Wilhelm His (1863-1934), médecin  physiologiste et anatomiste suisse.

Toponyme 

 His, commune française, située dans le département de la Haute-Garonne.

Sigle
HIS est un sigle qui peut désigner :
 hybridation in situ, une technique pour localiser une séquence de nucléotides sur une coupe histologique de tissu ;
 Heijmans Industrial Services, une société néerlandaise spécialisée dans la conception, le développement, la rénovation, la modification et l'entretien d'installations mécaniques ;
 Hightech Information System, une société fondée à Hong Kong spécialisée dans la construction de cartes graphiques basées sur les GPU du fabricant AMD.

Voir aussi 

 Angle de His, l'angle cardio tubérositaire de l'estomac
 Faisceau de His, un faisceau de cellules musculaires cardiaques spécialisées dans la conduction électrique

Patronyme normand
Homonymie de localités